Теософия:

 Теософия — оккультное движение, в широком смысле слова — мистическое богопознание, созерцание Бога, в свете которого открывается таинственное знание всех вещей.
 Христианская теософия — учение в христианстве, которое сосредоточено на достижении прямого, непосредственного знания природы божественности, происхождения и цели Вселенной.
 Теософия Елены Блаватской — синкретическое религиозно-мистическое учение Е. П. Блаватской и её последователей о единении человеческой души с божеством.